Kako su uvedene elektronske avionske karte sve više ljudi rezerviše i kupuje avionske karte preko sajtova. Avio karte u Srbiji se mogu platiti na nekoliko načina: kreditnom karticom, preko SMS-a, koristeći web kredit, e-bankingom preko preduzeća, uplatom u banci.

Plaćanje kreditnom karticom 

Rezervisane avio karte se na sajtovima mogu platiti odmah onlajn platiti kreditnom karticom. Sam proces plaćanja se obavlja direktno na sigurnosnoj stranici banke gde korisnik unosi svoj broj kreditne kartice (koji ne vidi niko). Ukoliko banka potvrdi da je transakcija uspešno završena i da korisnik ima novac na svom računu plaćanje je uspešno izvršeno.

Plaćanje putem SMS-a 

Dovoljno je kupac ukuca broj svoj mobilnog telefona i zaštitni pin koji dobija prilkom sklapanja ugovora sa mobilnim operaterom na samom sajtu. Nakon toga sa tekućeg računa korisnika (koji mora biti povezan za mobilni telefon) će novac biti prebačun na račun preduzeća koje je vlasnik sajta. Time je plaćanje avio karte uspešno izvršeno i korisnik dobija elektrosnku kartu preko elektronske pošte.

Putem veb kredita 

Ukoliko banka odbori kredit korisniku novac će biti preusmeren na račun sajta, a na mail će kupcu biti poslata elektronska karta. Kredit klijent kasnije otplaćujete u dogovoru sa bankom.

E-banking 

Način plaćanja koji je najrasprostranjeniji u Srbiji. I fizička lica i preduzeća ga koriste - najbrži je i bez ikakve zloupotrebe. Kako banke stalno komuniciraju transfer novca je maksimalno 30 minuta i veoma brzo korisnik dobija avio karte preko elektronske pošte.

Nalogom za uplatu 

Kao i svako drugo plaćanje, avio karte se mogu platiti opštim nalogom za uplatu građana u bilo kojoj banci na osnovu instrukcija koje kupac dobije od sajta. Transfer novca je brz - manje od 30 minuta - tako da je to vremenski period za koji elektronska karta stiže preko elektronske pošte.

Електронско пословање
Авио-компаније